Gördesz (az ókori Gordion) város Törökországban
 gördesz csomózás
 gördesz szőnyeg